Це список міст Республіки Татарстан, суб'єкту Російської Федерації